Вилијам Хенри може бити:

 Вилијам Хенри (пливач), енглески пливач и ватерполиста (1859—1928)
 Вилијам Хенри (глумац), амерички филмски глумац (1914—1982)
 Вилијам Хенри (хемичар), енглески хемичар
 Вилијам Хенри Харисон, амерички војсковођа и 9. председник Сједињених Америчких Држава (1773—1841)
 Вилијам Хенри Прат ---> Борис Карлоф, амерички филмски глумац (1887—1969)
 Вилијам Хенри Фокс Талбот, енглески проналазач, математичар (1800—1877)